

Patronyme

 Auguste Joseph Tribout (1766-1834), général de division français ;
 Jean-Paul Tribout (1941-), acteur et metteur en scène français ;
 Jean-Baptiste Tribout (1961-), grimpeur français ;
 Joseph Henri Tribout dit Henry Darcourt (1865-1926), journaliste et auteur dramatique français ;
 Henri Tribout de Morembert (1912-1996), érudit lorrain ;
 René Tribout (1905-1976), résistant français.

Homonymie de patronyme